«Страдивари» () — биографический фильм Джакомо Баттиато c Энтони Куинном в главной роли.

Сюжет
Северная Италия XVII века. Антонио Страдивари, с детства заболевший скрипкой, лучший ученик Николо Амати, гордость Кремоны, прожил на удивление благополучную жизнь.

В ролях
 Энтони Куинн — Антонио Страдивари
 Лоренцо Куинн — Антонио в молодости
 Стефано Мозини — Антонио в детстве
 Стефания Сандрелли — Антония Мария
 Валери Каприски — Франческа
 Франческо Куинн — Алессандро, отец Страдивари
 Дэнни Куинн —  Франческо, сын Страдивари
 Михаэль Валери — Омобоно, сын Страдивари
 Фанни Бастьен — Катерина
 Жан-Поль Мюэль — портной
 Леопольдо Триесте — Николо Амати
 Патридия Де Клара — Маддалена
 Норма Мартелли — Мегера

Критика
Фильм вышел на DVD 28 сентября 1988 года в Италии. По опросам на сегодняшний день ему дают 7.5/10 на 247 респондентов.

Сноски

Ссылки
 
 Страдивари — Rotten Tomatoes

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-биографии Италии‎
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии Франции
Фильмы Джакомо Баттиато
Антонио Страдивари